Лауреаты Государственной премии Российской Федерации за 1997 год были названы указами президента Российской Федерации Бориса Ельцина от 6 и 10 июня 1997 года.

Лауреаты в области литературы и искусства 
За художественный фильм «Белое солнце пустыни»
 Мотыль, Владимир Яковлевич, режиссёр-постановщик.
 Ежов, Валентин Иванович, автор сценария.
 Ибрагимбеков, Рустам Мамед Ибрагимович, автор сценария.
 Розовский, Эдуард Александрович, оператор-постановщик.
 Шварц, Исаак Иосифович, композитор.
 Кузнецов, Анатолий Борисович, исполнитель главной роли.
 Луспекаев, Павел Борисович (посмертно), исполнитель главной роли.
 Мишулин, Спартак Васильевич, исполнитель главной роли

В области литературы 
За книгу «И тогда приходят мародеры»
 Бакланов, Григорий Яковлевич, прозаик.

За книгу «Высшая мера» и рассказы последних лет
 Екимов, Борис Петрович, прозаик.

За трилогию «Семейная хроника» (повести «Капитан Дикштейн», «Жребий N 241», «Блок — ада»)
 Кураев, Михаил Николаевич, прозаик.

В области архитектуры 
За комплекс факультетов естественных наук Якутского государственного университета в г. Якутске
 Николаев, Иннокентий Афанасьевич, архитектор.
 Румянцев, Николай Иннокентьевич, архитектор.

За административное здание Уникомбанка в Даевом переулке Москвы
 Солопов, Дмитрий Сергеевич, руководитель авторского коллектива.
 Алтабаева, Людмила Валентиновна, архитектор.
 Иванова, Лариса Александровна, архитектор.
 Колосницин, Владимир Васильевич, архитектор.
 Коссдорфф, Герт, архитектор.
 Пшеничников, Дмитрий Владимирович, архитектор.
 Плакс, Аркадий Мордухович, инженер-конструктор.

В области дизайна 
За научный труд по теории, истории и практике дизайна «Библиотека дизайнера»
 Аронов, Владимир Рувимович, искусствовед.
 Генисаретский, Олег Игоревич, искусствовед.
 Кузьмичев, Лев Александрович, искусствовед.
 Курьерова, Галина Григорьевна, искусствовед.
 Сидоренко, Владимир Филиппович, искусствовед.
 Устинов, Александр Георгиевич, искусствовед.
 Федоров, Мстислав Вениаминович, искусствовед.
 Черневич, Елена Всеволодовна, искусствовед.

За коллекцию спортивного и охотничьего оружия
 Безбородов, Николай Александрович, конструктор.
 Драгунов, Евгений Фёдорович (посмертно), конструктор.
 Калашников, Михаил Тимофеевич, конструктор.
 Нестеров, Азарий Иванович, конструктор.
 Никонов, Геннадий Николаевич, конструктор.
 Стронский, Владимир Дмитриевич, конструктор.
 Суслопаров, Владимир Федорович, конструктор.
 Фарафошин, Владимир Валентинович, технолог.

В области изобразительного искусства 
За сценографию спектаклей 1990—1996 годов «Самоубийца» Н. Эрдмана, «Медея» Еврипида в Московском театре драмы и комедии на Таганке и «Аномалия» А. Галина в Московском театре «Современник»
 Боровский-Бродский, Давид Львович, художник театра.

За цикл живописных пейзажей, посвященных России
 Зверьков, Ефрем Иванович, художник.

В области киноискусства 
За художественный фильм «Кавказский пленник»
 Бодров, Сергей Владимирович, режиссёр-постановщик, автор сценария.
 Алиев, Ариф Тагиевич, автор сценария.
 Лебешев, Павл Тимофеевич, оператор-постановщик.
 Бодров, Сергей Сергеевич, исполнитель главной роли.
 Меньшиков, Олег Евгеньевич, исполнитель главной роли.
 Гиллер, Борис Абрамович, автор идеи, сценария, продюсер.

За мультипликационные сериалы «Следствие ведут Колобки» и «Братья — Пилоты»
 Татарский, Александр Михайлович, автор идеи, сценариев, режиссёр, художественный руководитель.

В области музыкального и хореографического искусства 
За партию Тоски в спектакле Государственного академического Большого театра России «Тоска» Дж. Пуччини и концертные программы 1996—1997 годов
 Касрашвили, Маквала Филимоновна, солистка оперы.

За симфонию «Русь зелёная, белоснежная» и «Метаморфозы темы И.-С. Баха» для альта и камерного ансамбля
 Леденев, Роман Семёнович, композитор.

За Концерт N 6 для скрипки, струнного оркестра и флейты и хоровую поэму «Посвящение» на стихи А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова
 Чалаев, Ширвани Рамазанович, композитор.

В области театрального искусства 
За сохранение и развитие традиций русского психологического театра в спектакле Московского Художественного академического театра имени А. П. Чехова «Три сестры»
 Ефремов, Олег Николаевич, режиссёр-постановщик.

За создание театра «Мастерская П. Фоменко»
 Фоменко, Пётр Наумович, режиссёр-постановщик.

В области эстрадного и циркового искусства 
За концертные программы 1992—1997 годов Государственного камерного оркестра джазовой музыки
 Лундстрем, Олег Леонидович, дирижёр.

В области просветительской деятельности 
За фестивали «Музыкальная осень в Твери»
 Боярский, Владимир Ефимович.

За пропаганду и развитие творческих идей К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко
 Давыдов, Владлен Семёнович
 Табаков, Олег Павлович

За цикл телевизионных передач «Играй, гармонь любимая!»
 Заволокин, Геннадий Дмитриевич.

За многотомные продолжающиеся издания «Памятники культуры. Новые открытия» и «Российский архив. История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.»
 Князевская, Татьяна Борисовна
 Налепин, Алексей Леонидович

Лауреаты в области науки и техники 
За комплексное исследование русских говоров Среднего Приобья (1964—1995 годы)
 Блинова, Ольга Иосифовна, доктор филологических наук, профессор Томского государственного университета, руководитель работы.
 Банкова, Татьяна Борисовна, кандидат филологических наук, доцент.
 Гынгазова, Людмила Георгиевна, кандидат филологических наук, доцент.
 Демешкина, Татьяна Алексеевна, кандидат филологических наук, доцент.
 Захарова, Людмила Андреевна, кандидат филологических наук, доцент.
 Иванцова, Екатерина Вадимовна, кандидат филологических наук, доцент.
 Сыпченко, Светлана Васильевна, кандидат филологических наук, доцент, — работник того же университета;
 Палагина, Вера Владимировна, доктор филологических наук (посмертно).

За создание и развитие химии органических соединений пентакоординированного кремния
 Воронков, Михаил Григорьевич, академик, советник Российской академии наук, руководитель работы;
 Пестунович, Вадим Александрович, доктор химических наук, заведующий лабораторией Иркутского института органической химии Сибирского отделения Российской академии наук.
 Сидоркин, Валерий Фёдорович, кандидат химических наук, старший научный сотрудник.
 Фролов, Юлий Леонидович, доктор химических наук, заместитель директора, — работник того же института;
 Дьяков, Валерий Михайлович, доктор химических наук, начальник лаборатории Государственного научного центра Российской Федерации «Государственный научно — исследовательский институт химии и технологии элементоорганических соединений»;
 Бауков, Юрий Иванович, доктор химических наук, заведующий кафедрой Российского государственного медицинского университета.
 Шипов, Александр Геннадьевич, кандидат химических наук, ведущий научный сотрудник того же университета;
 Стручков, Юрий Тимофеевич, член-корреспондент Российской академии наук (посмертно).

За создание комплекса «Ангара-5-1» и проведение цикла исследований по физике высоких плотностей энергии и излучающей плазмы многозарядных ионов
 Смирнов, Валентин Пантелеймонович, доктор физико-математических наук, заместитель директора Государственного научного центра Российской Федерации «Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований», руководитель работы.
 Грабовский, Евгений Валентинович, кандидат технических наук, заместитель директора отделения.
 Захаров, Сергей Васильевич, кандидат физико-математических наук, начальник лаборатории.
 Недосеев, Сергей Леонидович, кандидат физико-математических наук, начальник лаборатории.
 Олейник, Георгий Михайлович, кандидат технических наук, начальник лаборатории, — работник того же центра;
 Глухих, Василий Андреевич, академик, директор Государственного предприятия «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры имени Д. В. Ефремова».
 Печерский, Олег Петрович, доктор технических наук, директор научно-технического центра «Сириус» того же предприятия;
 Фортов, Владимир Евгеньевич, академик, главный научный сотрудник научно-исследовательского центра теплофизики импульсных воздействий Объединённого института высоких температур Российской академии наук.

За цикл работ «Динамика интенсивных шумовых волн и нелинейных структур в средах без дисперсии»
 Гурбатов, Сергей Николаевич, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского.
 Малахов, Аскольд Николаевич, доктор физико-математических наук, профессор.
 Саичев, Александр Иванович, доктор физико-математических наук, профессор, — работник того же университета;
 Пелиновский, Ефим Наумович, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института прикладной физики Российской академии наук;
 Руденко, Олег Владимирович, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
 Чиркин, Анатолий Степанович, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник того же университета;
 Рыбак, Самуил Акивович, доктор физико-математических наук, заведующий сектором Государственного научного центра Российской Федерации «Акустический институт имени академика Н. Н. Андреева»;
 Фридман, Вениамин Ефимович, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского радиофизического института.

За цикл монографий о становлении и развитии отношений России и США с XVIII века по 1867 год
 Болховитинов, Николай Николаевич, академик, руководитель центра североамериканских исследований Института всеобщей истории Российской академии наук.

За монографию «Физическая тектоника»
 Артюшков, Евгений Викторович, член-корреспондент Российской академии наук, главный научный сотрудник Института планетарной геофизики Объединенного института физики Земли имени О. Ю. Шмидта Российской академии наук.

За выведение и совершенствование горно-алтайской породы пуховых коз
 Альков, Григорий Владимирович, заведующий лабораторией Горно-Алтайского научно-исследовательского института сельского хозяйства Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук, руководитель работы.
 Тадыкин, Василий Николаевич, старший научный сотрудник того же института;
 Туймешев, Ким Когонович, начальник отдела Комитета сельского хозяйства и продовольствия Республики Алтай;
 Манжин, Владимир Леонидович, главный специалист представительства Государственного комитета Российской Федерации по вопросам развития Севера в Республике Алтай;
 Шартланов, Чабыш Корлунович, старший чабан колхоза «Мухор-Тархата»;
 Краскова, Зоя Кузьминична (посмертно).
 Курдяпов, Мамый (посмертно).
 Окулич-Казарина, Лидия Владиславовна (посмертно).

За разработку сухожильно-мышечной пластики — нового научно-практического направления в системе реабилитации ортопедотравматологических больных
 Краснов, Александр Фёдорович, академик Российской академии медицинских наук, ректор Самарского государственного медицинского университета, руководитель работы.
 Аршин, Владимир Михайлович, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой.
 Котельников, Геннадий Петрович, доктор медицинских наук, проректор.
 Мирошниченко, Валентин Филимонович, кандидат медицинских наук, доцент.
 Савин, Александр Михайлович, доктор медицинских наук, проректор.
 Углова, Маргарита Владимировна, доктор медицинских наук, профессор.
 Чернов, Алексей Петрович, доктор медицинских наук, профессор, — работник того же университета;
 Миронов, Сергей Павлович, доктор медицинских наук, заместитель управляющего делами Президента Российской Федерации — генеральный директор Медицинского центра Управления делами Президента Российской Федерации.

За цикл работ по клинике, этиотропной диагностике и терапии неизвестных ранее инфекционных заболеваний
 Малеев, Виктор Васильевич, член-корреспондент Российской академии медицинских наук, заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии.
 Покровский, Валентин Иванович, академик Российской академии медицинских наук, директор.
 Машилов, Вадим Петрович, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник, — работник того же института;
 Прозоровский, Сергей Викторович, академик Российской академии медицинских наук, директор Института эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Российской академии медицинских наук.
 Тартаковский, Игорь Семёнович, доктор биологических наук, руководитель лаборатории того же института;
 Дроздов, Сергей Григорьевич, академик Российской академии медицинских наук, директор Института полиомиелита и вирусных энцефалитов имени М. П. Чумакова Российской академии медицинских наук.
 Шекоян, Лилита Арменаковна, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник того же института;
 Васильева, Веста Ивановна, доктор медицинских наук (посмертно).

За создание научных основ, разработку и промышленное внедрение информационно-измерительных комплексов и средств контроля качества в процессе проектирования и производства специальных магнитных систем, магнитотвердых материалов и постоянных магнитов
 Каневский, Евгений Иоганович, кандидат технических наук, начальник сектора Государственного научно-производственного предприятия «Исток»;
 Лаврентьев, Юрий Вячеславович, ведущий конструктор Государственного научно-производственного предприятия «Торий».
 Михалев, Александр Козьмич, главный инженер того же предприятия;
 Подольский, Игорь Дмитриевич, кандидат технических наук, начальник отдела — главный метролог Государственного предприятия «Спецмагнит»;
 Сергеев, Виктор Георгиевич, доктор технических наук, бывший заведующий кафедрой Московского энергетического института (технического университета);
 Силантьев, Николай Николаевич, кандидат технических наук, заместитель начальника отдела Центрального научно-исследовательского института измерительной аппаратуры.
 Тугарин, Вячеслав Георгиевич, кандидат технических наук, главный инженер.
 Тупикин, Владимир Дмитриевич, кандидат физико-математических наук, директор, — работник того же института.

За разработку и промышленное внедрение прогрессивных материалов, оборудования и технологии бестраншейного восстановления подземных трубопроводов
 Храменков, Станислав Владимирович, генеральный директор Московского государственного предприятия «Мосводоканал».
 Штопоров, Владимир Николаевич, начальник управления того же предприятия;
 Клыгин, Владимир Николаевич, кандидат химических наук, инженер II категории Государственного унитарного предприятия «Сант» Московского государственного предприятия «Мосводоканал».
 Лоскутова, Лидия Николаевна, кандидат технических наук, ведущий инженер.
 Маряшин, Владимир Константинович, начальник лаборатории.
 Павлов, Евгений Петрович, директор, — работник того же предприятия;
 Дрейцер, Владимир Исаакович, кандидат технических наук, директор товарищества с ограниченной ответственностью «Комстек»;
 Шаронова, Людмила Михайловна, генеральный директор акционерного общества "Научно-производственная фирма «Рекат».

За разработку, создание и внедрение методов и средств электромагнитного контроля для обеспечения техногенной безопасности и качества промышленных объектов
 Клюев, Владимир Владимирович, член-корреспондент Российской академии наук, генеральный директор акционерного общества "Московское научно-производственное объединение «Спектр», руководитель работы.
 Мужицкий, Владимир Фёдорович, доктор технических наук, заведующий отделом.
 Федосенко, Юрий Кириллович, доктор технических наук, заведующий отделом, — работник того же акционерного общества;
 Герасимов, Виктор Григорьевич, доктор технических наук, профессор Московского энергетического института (технического университета).
 Покровский, Алексей Дмитриевич, доктор технических наук, профессор.
 Сухоруков, Василий Васильевич, доктор технических наук, профессор, — работник того же института;
 Горкунов, Эдуард Степанович, доктор технических наук, директор Института машиноведения Уральского отделения Российской академии наук;
 Коннов, Владимир Васильевич, доктор технических наук, начальник отдела акционерного общества "Научно-производственное объединение «Молния».

За разработку и внедрение современных концепций лечения тяжелой сочетанной травмы груди и её осложнений
 Вагнер, Евгений Антонович, академик Российской академии медицинских наук, заведующий кафедрой Пермской государственной медицинской академии, руководитель работы.
 Брунс, Владимир Алексеевич, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой.
 Денисов, Александр Сергеевич, доктор медицинских наук, проректор, — работник той же академии;
 Брюсов, Павел Георгиевич, доктор медицинских наук, главный хирург Министерства обороны Российской Федерации;
 Жижин, Виктор Николаевич, кандидат медицинских наук, старший преподаватель Российской медицинской академии последипломного образования;
 Перельман, Михаил Израйлевич, академик Российской академии медицинских наук, заведующий кафедрой Московской медицинской академии имени И. М. Сеченова;
 Селезнев, Сергей Алексеевич, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник-консультант Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени профессора И. И. Джанелидзе.

За создание мощных импульсных йодных лазерных систем «Искра-4» и «Искра-5» с выходной мощностью излучения до 100 ТВт для исследований в области термоядерного синтеза
 Гашеев, Анатолий Сергеевич, бывший старший научный сотрудник Российского федерального ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики.
 Ерошенко, Виктор Анатольевич, старший научный сотрудник.
 Зарецкий, Алексей Иванович, кандидат физико-математических наук, начальник лаборатории.
 Пунин, Валерий Тихонович, доктор физико-математических наук, начальник центра ядерных и радиационных исследований.
 Рядов, Александр Викторович, кандидат физико-математических наук, начальник лаборатории, — работник того же института;
 Андрезен, Александр Борисович, бывший научный сотрудник Государственного предприятия «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры имени Д. В. Ефремова»;
 Васильев, Александр Семёнович, ведущий инженер-конструктор акционерного общества «ЛОМО»;
 Катулин, Виктор Анатольевич, доктор физико-математических наук, заместитель директора — руководитель Самарского филиала Физического института имени П. Н. Лебедева Российской академии наук, — работник того же института

За разработку научных основ новых технологий производства высококачественного сливочного масла и их широкое внедрение на предприятиях России
 Вышемирский, Франц Адамович, доктор технических наук, заведующий отделом Всероссийского научно-исследовательского института маслоделия и сыроделия Российской академии сельскохозяйственных наук.
 Головков, Виктор Петрович, кандидат технических наук, директор.
 Красуля, Надежда Григорьевна, кандидат технических наук, старший научный сотрудник.
 Стаховский, Вячеслав Александрович, кандидат технических наук, заведующий лабораторией.
 Терешин, Герман Петрович, кандидат технических наук, заведующий лабораторией.

За цикл трудов «Глубинная геодинамика»
 Добрецов, Николай Леонтьевич, академик, генеральный директор Объединённого института геологии, геофизики и минералогии Сибирского отделения Российской академии наук.
 Кирдяшкин, Анатолий Григорьевич, доктор технических наук, заведующий лабораторией того же института;
 Богатиков, Олег Алексеевич, академик, заведующий лабораторией Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии Российской академии наук.
 Коваленко, Вячеслав Иванович, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий лабораторией.
 Ярмолюк, Владимир Викторович, доктор геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник, — работник того же института;
 Кузьмин, Михаил Иванович, член-корреспондент Российской академии наук, директор Института геохимии имени А. П. Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук;
 Абрамович, Ильтезар Ильич, доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского геологического института имени А. П. Карпинского;
 Зоненшайн, Лев Павлович, член-корреспондент Российской академии наук (посмертно).

За создание стального проката повышенной прочности и хладостойкости для строительной индустрии, машиностроения и транспорта
 Комратов, Юрий Сергеевич, генеральный директор открытого акционерного общества «Нижнетагильский металлургический комбинат».
 Ляпцев, Владимир Семёнович, начальник лаборатории.
 Чернушевич, Андрей Владимирович, главный сталеплавильщик, — работник того же акционерного общества;
 Одесский, Павел Дмитриевич, доктор технических наук, главный научный сотрудник Государственного научно-исследовательского и проектно — экспериментального института комплексных проблем строительных конструкций и сооружений имени В. А. Кучеренко;
 Паршин, Владимир Андреевич, кандидат технических наук, президент научно-производственного акционерного общества «ТЕХНОМЕТ-НТ»;
 Тишаев, Серафим Ильич, доктор технических наук, главный научный сотрудник Института металлургии имени А. А. Байкова Российской академии наук.

За создание и внедрение в производство унифицированного ряда базовых колесных машин для дорожного строительства
 Семененко, Пётр Георгиевич, генеральный директор открытого акционерного общества «Кировский завод», руководитель работы.
 Орехов, Анатолий Николаевич, ведущий эксперт того же акционерного общества;
 Крикунов, Александр Николаевич, директор закрытого акционерного общества «Петербургский тракторный завод»;
 Ефименко, Фёдор Фёдорович, главный конструктор — начальник специального конструкторского бюро закрытого акционерного общества "Завод «Универсалмаш»;
 Парамонов, Виктор Алексеевич, кандидат технических наук, заместитель руководителя конструкторского подразделения открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения»;
 Иванова, Галина Николаевна, заместитель генерального директора Центра испытаний и сертификации — Санкт-Петербург.
 Окрепилов, Владимир Валентинович, доктор экономических наук, генеральный директор того же центра;
 Шашкин, Владимир Васильевич, доктор технических наук, первый вице-президент Академии транспорта Российской Федерации.

За создание мощного маршевого кислородно-водородного жидкостного ракетного двигателя РД-0120 и внедрение высокоэффективных криогенных технологий для разработки двигателей нового поколения и обеспечения международного сотрудничества
 Рачук, Владимир Сергеевич, доктор технических наук, генеральный конструктор — начальник Конструкторского бюро химавтоматики, руководитель работы.
 Дмитренко, Анатолий Иванович, кандидат технических наук, заместитель начальника отдела — ведущий конструктор того же конструкторского бюро;
 Биркин, Виктор Иванович, первый заместитель главного инженера — главный конструктор Воронежского механического завода;
 Волгин, Виктор Аркадьевич, начальник 1396 военного представительства Министерства обороны Российской Федерации;
 Дыменко, Станислав Кузьмич, доктор технических наук, начальник комплекса Научно-исследовательского института химического машиностроения;
 Калмыков, Герман Петрович, кандидат технических наук, начальник отделения Исследовательского центра имени М. В. Келдыша;
 Нестеров, Владимир Евгеньевич, заместитель начальника управления Российского космического агентства;
 Хаспеков, Виктор Георгиевич, начальник отделения Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королёва.

За цикл работ «Новые методы в нелинейных проблемах математической физики и механики, приводящие к новым интегродифференциальным уравнениям»
 Маслов, Виктор Павлович, академик, заведующий кафедрой Московского государственного института электроники и математики (технического университета).

За разработку и реализацию технологии и оборудования отверждения жидких отходов высокого уровня радиоактивности для их экологически безопасного захоронения
 Бельтюков, Виталий Афанасьевич, инженер-технолог производственного объединения «Маяк».
 Константинович, Антон Александрович, кандидат технических наук, бывший начальник лаборатории того же объединения;
 Зырянов, Георгий Юрьевич, ведущий инженер акционерного общества «Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения».
 Филиппов, Станислав Николаевич, кандидат технических наук, начальник отдела того же акционерного общества;
 Борисов, Георг Борисович, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник Государственного научного центра Российской Федерации «Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара».
 Поляков, Анатолий Сергеевич, кандидат химических наук, заместитель директора того же центра;
 Курносов, Владимир Александрович, доктор технических наук, генеральный директор Всероссийского проектного и научно-исследовательского института комплексной энергетической технологии;
 Степанов, Сергей Егорович (посмертно).

За разработку комплекса научно-технических решений, обеспечивающих надёжность добычи природного газа при энергосберегающих технологиях и повышение газо- и конденсатоотдачи недр
 Жиденко, Георгий Георгиевич, кандидат технических наук, заведующий лабораторией Государственной академии нефти и газа имени И. М. Губкина.
 Коротаев, Юрий Павлович, доктор технических наук, заведующий кафедрой.
 Савченко, Владимир Васильевич, доктор технических наук, профессор, — работник той же академии;
 Вяхирев, Рем Иванович, кандидат технических наук, председателю правления Российского акционерного общества «Газпром».
 Гереш, Пётр Андреевич, кандидат технических наук, заместитель начальника управления.
 Кабанов, Николай Иванович, начальник управления, — работник того же акционерного общества;
 Гриценко, Александр Иванович, член-корреспондент Российской академии наук, генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института природных газов и газовых технологий;
 Панфилов, Михаил Борисович, доктор технических наук, заместитель директора Института проблем нефти и газа Российской академии наук.

Примечания

Ссылки 
 Указ Президента Российской Федерации от 6 июня 1998 года № 656 «О присуждении Государственных премий Российской Федерации в области литературы и искусства 1997 года»
 Указ Президента Российской Федерации от 6 июня 1998 года № 657 «О присуждении Государственных премий Российской Федерации в области литературы и искусства 1997 года»
 Указ Президента Российской Федерации от 10 июня 1997 года № 564 «О присуждении Государственных премий Российской Федерации 1997 года в области науки и техники»

1997 год в России